Кофемолка — приспособление для ручного, механического или электрического измельчения кофейных зёрен и других сыпучих продуктов (сахара, сухарей и т. п.) с помощью вращающихся жерновов, расстояние между которыми регулируется винтом.

Основное преимущество использования кофемолки — это возможность получения свежеразмолотого продукта прямо перед завариванием напитка, что способствует сохранению высоких вкусовых качеств и аромата. Устройство кофемолки сохранило свою конструкцию практически неизменной с момента первого появления в начале XVI века в Испании (по другим данным в Сирии). Цилиндрическая форма современных ручных кофемолок пришла из стран Востока. В настоящее время на рынке предлагается широкий спектр электрических кофемолок, которые могут совмещаться с кофеварками и другими устройствами.

Виды кофемолок 

В XII—XIII веке появились простейшие жернова для помола кофе. Предположительно, в середине XVII века стали использоваться турецкие ручные кофемолки, ставшие основой для создания настольных европейских ручных кофемолок.

Жерновая 
Жернова изготавливают из металла и керамики.

Ручная 
Обычная ручная кофемолка состоит из двух конических жерновов, расстояние между которыми может изменяться при помощи специального винта. Чем сильнее закручен этот винт, тем меньше расстояние между жерновами и тем тоньше помол. Зёрна попадают в воронку между двумя жерновами, один из которых жёстко закреплен, а другой вращается при помощи ручки.

Турецкие кофемолки появились в середине XVII века. По форме они в виде цилиндра, который удобно держать в руке. Складная ручка в классических турецких кофемолках убирается внутрь корпуса кофемолки. Помимо своей основной функции, она выполняет функцию гаечного ключа, с помощью которого удобно управляться с винтом регулировки помола и разбирать кофемолку для чистки.

Европейские (французские и британские) настольные ручные кофемолки, появившиеся несколько позже турецких и основанные на их конструкции, обычно имеют форму куба с небольшим выдвигающимся ящичком, куда ссыпается молотый кофе после его выхода из жерновов. Европейская кофемолка неудобна тем, что её неподвижную часть — деревянный короб — неудобно фиксировать одной свободной рукой. Таким образом, если на европейской кофемолке настроить тонкий помол, молоть кофе станет крайне неудобно — плохо зафиксированный короб из-за большого усилия будет ползать по столу. Поэтому такие кофемолки иногда крепят к неподвижным поверхностям — стенам или столам, иногда снабжаются струбциной для временного крепления к столешнице.

Электрическая 
Электрические жерновые кофемолки широко используются в профессиональной деятельности: в кафе и других сферах кофейной индустрии. Жернова в электрокофемолках бывают коническими и плоскими.

Ножевая 

Электрические кофемолки, в которых вместо жерновов используются ножи, работают по принципу блендера. Зёрна в них дробятся при помощи быстро вращающегося ножа-пропеллера. Электрокофемолка разделена на два отсека, в одном из которых размещён электродвигатель (обычно коллекторный), а в другом — чаша для засыпки зёрен с закреплённой на дне ножом-насадкой. В чашу засыпают зёрна и затем размалывают их в зависимости от требуемой степени помола. Ножевые кофемолки не обеспечивают равномерности помола. Используются только в быту.

См. также 
 Мельница для перца

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Предметы быта
Кухонная утварь
Мельницы
Кофейное оборудование‎